Timmy TV es el episodio 15A de la quinta temporada de la serie animada Los padrinos mágicos, creada por Butch Hartman. Respecto del resto de la serie, es el episodio 67A. Para Hispanoamérica es el episodio 68A, ya que Se acabó la escuela: El musical fue estrenado durante el verano sudamericano.

Reseña 
Timmy ve a sus estrellas favoritas por televisión, y Cosmo, con un premio sobre la mano dice que "ser famoso es fenomenal, de hecho todos lo somos". Él empieza a sospechar y, a pesar de la insistencia de sus hados padrinos, desea que lo lleven inmediatamente al Mundo Mágico. Allí todos lo conocen, está a punto de preguntarle a sus padrinos que pasa y pasa un dirigible anunciando "Timmy TV, todas las noches a las 9 PM". Enseguida se conoce con Simón Celestín, el ejecutivo de la serie sobre la vida de Timmy y de la principal señal televisiva del Mundo Mágico. Arreglan hacer unos cambios en su vida (empezando por cambiar su gorra de rosa a morada) para subir los índices de audiencia del show. Finalmente, están a punto de echar a Cosmo y Wanda del show. Pero Timmy se interpone, renuncia al show e incorpora a "Crocker TV" en lugar de su serie.

Trivia 
 Esta es la primera aparición en la serie de Simón Celestín, luego apareció en la película Ídolo Mágico, pero como jurado, además de Binky y Blonda. Pero los tres personajes tuvieron poca aparición.

Episodios de Los padrinos mágicos